De Kroatische voetbalbeker 2016/17 (Kroatisch: Hrvatski Nogometni Kup 2016/17) was de 26ste editie van deze voetbalbekercompetitie in Kroatië. Het toernooi begon op 22 augustus 2016 met de eerste kwalificatieronde en eindigde met de finale op 31 mei 2017. Aan het toernooi deden in totaal 48 clubs mee. HNK Rijeka versloeg Dinamo Zagreb in de finale met 3–1. Het was de vierde bekerwinst in de geschiedenis van Rijeka.

Schema

Zie ook
 1. Hrvatska Nogometna Liga 2016/17
 Kroatisch voetbalelftal in 2016
 Kroatisch voetbalelftal in 2017

2017
Bekervoetbal 2016/17